Виллем ван Алст (, род. 16 мая 1627 г. (крещён) Утрехт или Дельфт — ум. после 1683 г. Амстердам) — нидерландский художник эпохи барокко, представитель голландской школы цветочного и фруктового натюрморта.

Жизнь и творчество 
Виллем ван Алст учился живописи у своего дяди, художника Эверта ван Алста. 9 ноября 1643 года он был принят в делфтскую гильдию художников св. Луки. В 1645—1649 годах В.ван Алст живёт и работает во Франции, затем до 1656 года — в Италии. Длительное время он находится во Флоренции, где выполняет заказы великого герцога Тосканского Фердинандо II Медичи. В Италии ван Алст знакомится и сотрудничает вместе с другим нидерландским мастером, Отто Марсеусом ван Скриком, который часто выполняет изображения насекомых в натюрмортах ван Алста. После пребывания в Италии долгое время подписывал свои картины утвердившимся за ним прозвищем «Vogelverschrikker» (птичье чучело), ставшим потом его псевдонимом. С 1657 года и вплоть до своей кончины художник живёт и работает в Амстердаме. Обустроив мастерскую, он стал принимать учеников, среди которых были Рашель Рюйш и Мария ван Остервейк.

Самая ранняя из работ ван Алста, «Натюрморт с фруктами» (1642 г.), была уничтожена во время Второй Мировой войны.

Виллем ван Алст был выдающимся мастером натюрморта, превосходно владевшим цветом и особым умением передавать на своих картинах изображения тканей, металлов, птичьих перьев и т. п. Его натюрморты отличаются от натюрмортов его голландских соотечественников обилием антикварных безделушек эпохи Возрождения. В его натюрмортах часто встречается синий бархат. Художник использовал очень дорогой лазуритовый пигмент. Этот ингредиент привозили из Китая. В настоящее время его полотна можно увидеть в крупнейших музеях и картинных галереях Амстердама, Берлина, Вашингтона, Будапешта, Дрездена, Вены, Гамбурга, Копенгагена, Мадрида, Парижа, Сан-Франциско, Тулузы, Гётеборга, Цинциннати, Касселя, Оксфорда и др.

См. также 
 Нидерландский натюрморт XVII века

Галерея

Примечания

Литература 
 А. Плюшар. Энциклопедический лексикон, том 8. — Типография А. Плюшара; С.-П., 1837 — с. 255 (Ванъ-Альстъ, Вильгельмъ).
 Renate Trnek: Die holländischen Gemälde des 17. Jahrhunderts, Akademie der Bildenden Künste in Wien. Gemäldegalerie, Böhlau Verlag Wien, 1992, ISBN 978-3-205-05408-5, S. 2 Willem van Aelst

Ссылки 
 
 
 

Умершие в Амстердаме
Художники барокко
Художники-флористы
Художники золотого века Голландии
Мастера натюрморта Нидерландов
Члены общества «Перелётные птицы»
Члены Гильдии Святого Луки (Делфт)